Pearl Harbor han betyde flere ting:

 Pearl Harbor – amerikansk flådebase i Stillehavet på øen Oahu, Hawaii.
 Angrebet på Pearl Harbor - 7. december 1941.
 Pearl Harbor (film) – film fra 2001, instrueret af Michael Bay.

Se også 
 USS Pearl Harbor (LSD-52) – af Harpers Ferry-klassen